Laundromat bzw. The Laundromat () steht für:

 Laundromat (2010), Film von 2010
 Laundromat (2012), Kurzfilm von 2012
 Laundromat, internationale Bezeichnung für aufgedeckte Geldwäscheprozeduren aus Russland, siehe Russischer Waschsalon
 The Laundromat, Originaltitel von Der Waschsalon, Film von Robert Altman von 1985
 The Laundromat, Originaltitel von Die Geldwäscherei, Filmdrama von Steven Soderbergh von 2019